

Patronyme
 Amy Sedaris (1961) est une actrice et scénariste américaine.
 David Sedaris (1956) est un écrivain et humoriste américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme